Anneberg kan syfta på:
Anneberg, Kungsbacka kommun – en tätort i Kungsbacka kommun
Annebergs station – en pendeltågsstation som trafikeras av Göteborgs pendeltåg
Anneberg, Norrtälje kommun - en småort i Norrtälje kommun
Smålands Anneberg – en tätort i Nässjö kommun
Anneberg, Helsingfors – en byggnad och ett område i Gammelstaden, Helsingfors
Anneberg, Nässjö kommun – en tätort i Nässjö kommun
Annebergs gård – ett säteri i Botilsäters socken, Säffle kommun
 Annebergs glasbruk – ett tidigare glasbruk
Anneberg, Helsingborg – ett bostadsområde i Helsingborg som ligger i stadsdelen Wilson Park
Anneberg, Bälinge – ett torp och fornminne i Bälinge socken, Uppsala kommun

Se även
Anneberg-Ormaryds järnväg –  en järnväg som låg i Norra Solberga socken på Småländska höglandet